Каширское — название населённых пунктов:

Россия 
 Каширское — село в Каширском районе Воронежской области.
 Каширское — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области.

См.Также 
 Кашира - город в Московской области, административный центр Городского округа Кашира.